Daniel Constantin (1978) – politico e agronomo rumeno
 Daniel Constantin (1940) – funzionario francese